Smothers ist der Familienname folgender Personen:

 Smokey Smothers (Otis Big Smokey Smothers; 1929–1993), US-amerikanischer Blues-Gitarrist und -Sänger
 Little Smokey Smothers (Albert Abraham Abe Smothers; 1939–2010), US-amerikanischer Blues-Gitarrist und -Sänger